Résultats détaillés de l’édition 2000 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 28 août au .

Faits marquants 
À seulement 20 ans, le Russe Marat Safin réussit l'exploit de vaincre l'Américain et quadruple vainqueur du tournoi Pete Sampras devant son public. Ce coup d'éclat en fait la nouvelle coqueluche du tennis masculin.

Dans le tournoi féminin, deux mois après avoir battu sa compatriote Lindsay Davenport en finale de Wimbledon, l'Américaine Venus Williams réédite la performance à l'Flushing Meadow. Elle succède au palmarès à sa sœur cadette Serena.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2000
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis en août 2000
Tennis en septembre 2000